Lac Jacqueline peut se référer à:

Hydronymes

Lac Jacqueline (rivière aux Écorces Nord-Est), lac dans Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 44' 12" Nord; 71° 22' 10" Ouest.
Lac Jacqueline, lac dans Lac-Normand (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 08' 32" Nord; 73° 32' 06" Ouest.
Lac Jacqueline, lac dans Lac-Nilgaut (territoire non organisé), MRC Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 41' 18" Nord; 76° 44' 22" Ouest.
Lac Jacqueline, lac dans Réservoir-Dozois (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 37' 16" Nord; 77° 12' 33" Ouest.
Lac Jacqueline, lac dans La Tuque (ville), MRC Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 43' 32" Nord; 72° 05' 59" Ouest.
Lac Jacqueline, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 42' 20" Nord; 72° 59' 25" Ouest.
Lac Jacqueline, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 53' 05" Nord; 72° 08' 28" Ouest.
Lac Jacqueline, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 03' 07" Nord; 70° 35' 23" Ouest.
Lac Jacqueline, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 41' 56" Nord; 70° 02' 40" Ouest.
Lac Jacqueline, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 15' 07" Nord; 69° 46' 30" Ouest.